O Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha (CAFRM) é uma Organização Militar da Marinha do Brasil.

História
Foi criado pelo Almirante Maximiano Eduardo da Silva Fonseca enquanto Ministro da Marinha, através da Lei nr. 6.807, de 7 de julho de 1980.

Posteriormente, na gestão do Ministro Almirante de Esquadra Mauro César Rodrigues Pereira, o Corpo foi reformulado e ampliadas as perspectivas de carreira.

Marinha do Brasil